В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Розмарі Казалс і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Бетті Стов 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (фінал)
 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (півфінал)
 Керрі Рід /  Енн Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Charleston Open